

Гоксі — місто, штат Арканзас
 Гоксі — місто, штат Канзас